Reservat kan avse:
 Indianreservat – områden för indianstammar i USA och First Nations i Kanada
 Naturreservat – ett naturområde som skyddas med lagstiftning
 Biosfärreservat – ett område som ingår i Unescos program Man and Biosphere